Сезон ФК «Аталанта» 2020—2021 - 113-й за ліком сезон  футбольного клубу Аталанта і його 10-й поспіль сезон у найвищій лізі італійського футболу. Окрім домашньої ліги клуб взяв участь у Кубку Італії та Лізі чемпіонів УЄФА. Сезон тривав від 13 серпня 2020-го до 30 червня 2021 року.

Гравці

Склад першої команди

Трансфери

Прийшли

Прийшли в оренду

Пішли

Пішли в оренду

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Серія A

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів ліги оголошено 2 вересня 2020 року.

Кубок Італії

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір 

Жеребкування групового етапу відбулося 1 жовтня 2020.

Плей-оф

1/8 фіналу
Жеребкування 1/8 фіналу відбулося 14 грудня 2020 року.

Статистика гравців

Матчі та голи 

|-
! colspan=14 style=background:#DCDCDC; text-align:center| Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#DCDCDC; text-align:center| Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#DCDCDC; text-align:center| Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#DCDCDC; text-align:center| Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#DCDCDC; text-align:center| Гравці, що пішли з команди під час сезону

Бомбардири

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Аталанта»
Аталанта